Carnegie ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Carnegie (1835–1919), US-amerikanischer Industrieller
 Dale Carnegie (1888–1955), US-amerikanischer Schriftsteller

 Gillian Carnegie (* 1971), britische Künstlerin
 Hattie Carnegie (1889–1956), Schmuck- und Modedesignerin
 Herb Carnegie (1919–2012), kanadischer Eishockeyspieler
 James Carnegie, 3. Duke of Fife (1929–2015), britischer Adeliger
 John Carnegie, 1. Earl of Northesk († 1667), schottischer Adliger
 Olivia Carnegie-Brown (* 1991), britische Ruderin
 Sholto Carnegie (* 1995), britischer Ruderer

Einrichtungen:
 Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania
 Carnegie-Bibliotheken
 Carnegie-Bibliothek (Reims)
 Terrell Carnegie Library
 Carnegie Public Library (Tyler)
 Carnegie Institution
 Carnegie Institution for Science, deren offizieller Name bis 2007 Carnegie Institution of Washington (CIW) war.
 Carnegie Institute of Technology, heute ein Hochschulinstitut der Carnegie Mellon University
 Carnegie Museum of Art, Museum für moderne Kunst in der Nähe von Pittsburgh, Pennsylvania
 Carnegie Museum of Natural History, naturgeschichtliches Museum in Pittsburgh
 Carnegie Investment Bank AB, eine schwedische Investmentbank

Orte 
 in den Vereinigten Staaten:
 Carnegie (Georgia)
 Carnegie (New York)
 Carnegie (Oklahoma), im Caddo County
 Carnegie (Pennsylvania), im Allegheny County
 Carnegie (Tennessee)
 Carnegie (Wisconsin), im Douglas County
 Carnegiesee (New Jersey) in Princeton, New Jersey

 in Australien:
 Carnegie (Australien), ein Suburb von Melbourne in Victoria
 Carnegiesee (Australien) in Western Australia
 David Carnegie Road, eine Outbackpiste in Western Australia

Sonstiges:
 Carnegie Range, Gerbirgszug in Antarktika
 Carnegie-Stadien, eine Einteilung der menschlichen Embryogenese in 23 Entwicklungsstadien

im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Carnegie Branch Library, in Meridian, Mississippi, ID-Nr. 79003385
 Carnegie Building of the Fletcher Free Library, in Burlington, Vermont, ID-Nr. 76000138
 Carnegie Endowment for International Peace, in Washington, DC, ID-Nr. 74002156
 Carnegie Free Library of Allegheny, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 74001736
 Carnegie Free Library Of Braddock, in Braddock, Pennsylvania, ID-Nr. 73001585
 Carnegie Free Library, Beaver Falls, in Beaver Falls, Pennsylvania, ID-Nr. 85001967
 Carnegie Free Public Library (DAOB 41), in Owensboro, Kentucky, ID-Nr. 86002234
 Carnegie Hall, in New York, New York, ID-Nr. 66000535
 Carnegie Hall of Moores Hill College, in Moores Hill, Indiana, ID-Nr. 94000229
 Carnegie Institute and Library, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 79002158
 Carnegie Institution of Washington, Geophysical Laboratory, in Washington, DC, ID-Nr. 94001511
 Carnegie Library (Old Wilberforce University Campus), in Wilberforce, Ohio, ID-Nr. 04000610
 Carnegie Library and Henry St. Clair Memorial Hall, in Greenville, Ohio, ID-Nr. 80002986
 Carnegie Library of Albany, in Albany, Georgia, ID-Nr. 82002404
 Carnegie Library of Atlanta, in Atlanta, Georgia, ID-Nr. 76000624
 Carnegie Library of Barnesville, in Barnesville, Georgia, ID-Nr. 86003684
 Carnegie Library of Covington, in Covington, Indiana, ID-Nr. 89000239
 Carnegie Library of Moultrie, in Moultrie, Georgia, ID-Nr. 82002397
 Carnegie Library of Steubenville, in Steubenville, Ohio, ID-Nr. 92001160
 Carnegie Library of Valdosta, in Valdosta, Georgia, ID-Nr. 84001120
 Carnegie Public Library Building, in Colton, Kalifornien, ID-Nr. 88000894
 Carnegie Public Library of Tyndall, in Tyndall, South Dakota, ID-Nr. 84000582
 Carnegie-Ellsworth Public Library, in Iowa Falls, Iowa, ID-Nr. 83000363
 Carnegie-Stout Public Library, in Dubuque, Iowa, ID-Nr. 75000684
 Carnegie-Viersen Public Library, in Pella, Iowa, ID-Nr. 83004714

Siehe auch:
 Carnegy